Mitrella georgiana är en snäckart som först beskrevs av Dall 1924.  Mitrella georgiana ingår i släktet Mitrella och familjen Columbellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
georgiana